De 15 km van Hohenort is een hardloopwedstrijd over 15 km die sinds 1975 jaarlijks in Kaapstad wordt gehouden. Bij de mannen won de Zuid-Afrikaan Makhosonke Fika zevenmaal de wedstrijd en bij de vrouwen Evelina Tshabalala vijfmaal.

Parcoursrecords
 Mannen: 46.15 - John September  (1994)
 Vrouwen: 52.32 - Elana Meyer  (1998)

Uitslagen

Atletiekwedstrijd in Zuid-Afrika
Hardloopwedstrijd over 15 kilometer
Sportevenement in Kaapstad